Почтовый союз:
 Международная организация, объединяющая национальные почтовые администрации:
 Австро-Германский почтовый союз.
 Азиатско-Тихоокеанский почтовый союз.
 Арабский почтовый союз.
 Всемирный почтовый союз (ВПС; первоначально Всеобщий почтовый союз).
 Почтовый союз американских государств, Испании и Португалии (UPAEP; ранее — Южноамериканский почтовый союз, Панамериканский почтовый союз и Почтовый союз американских государств и Испании).
 Северный почтовый союз.
 Журнал:
  () — официальное периодическое издание ВПС.
 «Почтовый союз» — русский вариант журнала ВПС, издававшийся в Харькове в 1870-х — 1880-х годах.
 «Всемирный почтовый союз» — ещё один русский дореволюционный журнал.